Areeiro ist der Name folgender Orte:

 Areeiro, Stadtgemeinde von Lissabon, Portugal
 Areeiro (Algarve), Ort in der Gemeinde Almancil, Kreis Loulé, Portugal
 Areeiro (Camaragibe), Viertel von Camaragibe, Brasilien
 Areeiro (Caparica), Ort in der Gemeinde Caparica, Kreis Almada, Portugal